Ancalagon (Tolkien), een fictieve draak uit de boeken van J.R.R. Tolkien
 Ancalagon (band), een Franse blackmetalband
 Ancalagon (geslacht), een geslacht van wormen